OTAP steht für:
 Oberstapotheker
 Over-the-air programming, siehe Over-the-Air-Update

otap steht für:
 Osmanische Sprache geschrieben in Nastaʿlīq (ISO-639-6-Code)

Abkürzung